Atar pode referir-se a:

Atar (Mauritânia) - Capital da província de Adrar da Mauritânia;
 Atar - Outro nome de Agni, deus do fogo no zoroastrismo;
Atar - Fogo sagrado do zoroastrismo

Desambiguação